Чемпіонат світу з гірськолижного спорту — змагання, що проводяться Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) за видами, які передбачені чинними Правилами FIS.

Історія 
Перший Чемпіонат світу проведений 1931 року. Впродовж наступних десяти років чемпіонати проводилися в Європі щорічно. Після цього була перерва у проведенні чемпіонатів світу у зв'язку з Другою світовою війною.

Після закінчення війни проведення чемпіонатів ув'язано з проведенням Олімпійських ігор. В період 1946—1982 років змагання проводилися кожні два роки. При цьому світові чемпіонати проводилися в олімпійські роки спільно з Олімпійськими іграми, а в неолімпійські роки — самостійно.

Чемпіонат світу 1950 року в Аспені, США, був першим чемпіонатом світу, проведеним окремо від Олімпійських ігор, і першим чемпіонатом, проведеним поза межами Європи.

Місця проведення чемпіонатів

Перелік країн, які приймали Чемпіонат 

Всього 12 країн світу приймали у себе Чемпіонат світу з гірськолижного спорту, включаючи ті, які проводилися одночасно з Олімпійськими іграми. Сім з них удостоїлися проведення Чемпіонатом світу як мінімум двічі. Лише один раз Чемпіонат світу проводився в Південній півкулі, в Портілло, Чилі.

Повний список країн-господарів Чемпіонатів світу з гірських лиж, у тому числі майбутніх, за винятком неофіційного Чемпіонату світу 1941 року наведено нижче.

Змагання 

Примітка: Супер-гігант серед чоловіків 1993 року і командні змагання 2009 року були зняті у зв'язку із погодними умовами і медалі не вручались.

Гірськолижники, що здобули найбільшу кількість медалей 

В таблиці наведені гірськолижники, що завоювали п'ять і більше медалей на чемпіонатах світу (включаючи командні змагання) .

Чоловіки

Жінки

Розподіл медалей за країнами

Всього (ч+ж)

Див. також 
 Кубок світу з гірськолижного спорту
 Чемпіонат світу з лижних видів спорту

Примітки

Посилання 
 Офіційні результати Чемпіонатів світу з гірськолижного спорту на FIS-ski.com
 Ski-DB.com — Змагання серед чоловіків
 Ski-DB.com — Змагання серед жінок

Змагання з гірськолижного спорту
Чемпіонати світу